Улица Держа́вина — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, присвоенное в память о русском поэте, государственном деятеле Российской империи Гаврииле Державине.

Россия 
 Улица Державина — улица в Великом Новгороде.
 Улица Державина — улица в Новосибирске.
 Улица Державина — улица в Петрозаводске.